Галечниковый  — топоним (тип: потамоним) в России.

Красноярский край 
 Галечниковый — река, правый приток р. Гравийная, координаты 75°08' с. ш. 97°06' в. д. 579530.
 Галечниковый — река, правый приток р. Снежная, координаты 76°13' с. ш. 105°00' в. д. 748824.
 Галечниковый — река, правый приток р. Фомич-Далдын, координаты 71°48' с. ш. 106°48' в. д. 571807.
 Галечниковый — река, правый приток р. Подкаменная, координаты 74°39' с. ш. 109°26' в. д. 578416.
 Галечниковый — река, правый приток р. Останцовый, координаты 71°10' с. ш. 104°10' в. д. 572273.
 Галечниковый — река, левый приток р. Наша, координаты 74°53' с. ш. 101°22' в. д. 579806.
 Галечниковый — река, левый приток р. Гнутая, координаты 75°28' с. ш. 108°55' в. д. 575987.
 Галечниковый — река, правый приток р. Врезанная, координаты 75°42' с. ш. 101°07' в. д. 579446.
 Галечниковый — река, правый приток р. Водопадный, координаты 67°30' с. ш. 90°24' в. д. 726126.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Коралловая, координаты 75°35' с. ш. 102°48' в. д. 739024.
 Галечниковый — река, правый приток р. Тарисеймитари, координаты 74°09' с. ш. 97°37' в. д. 580269.

Чукотский автономный округ 
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Каменная, координаты 66°51' с. ш. 166°22' в. д., код ГКГН 767101.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Привальная, координаты 66°33' с. ш. 167°23' в. д., код ГКГН 765654.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Правый Чаун, координаты 67°44' с. ш. 172°02' в. д., код ГКГН 766133.
 Галечниковый — ручей, правый приток р. Ирвынейвеем, координаты 67°17' с. ш. 178°39' в. д., код ГКГН 767593.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Средний Чинейвеем, координаты 66°13' с. ш. 171°23' в. д., код ГКГН 556971.
 Галечниковый — ручей, левый приток руч. Мелкий, координаты 68°59' с. ш. 179°33' в. д., код ГКГН 557426.
 Галечниковый — ручей, теряется в левобережье р. Кувет, координаты 68°41' с. ш. 177°55' в. д., код ГКГН 560349.
 Галечниковый — ручей, правый приток руч. Луговой, координаты 68°04' с. ш. 165°56' в. д., код ГКГН 763342.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Майн, координаты 63°38' с. ш. 169°53' в. д., код ГКГН 599065.
 Галечниковый — ручей, правый приток р. Лелювеем, координаты 67°34' с. ш. 170°07' в. д., код ГКГН 765098.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Чаантальвэгыргын, координаты 67°49' с. ш. 177°43' в. д., код ГКГН 764956.

Хабаровский край 
 Галечниковый — мыс, южный мыс оз. Кади, юго-западнее м. Низкий, код ГКГН 0458568.
 Галечниковый — ручей, левый приток р. Хузи, код ГКГН 0658334

См. также 
 Галечниковая
 Галечниковое
 Галечниковые